Ilgenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Ilgenbach (Fränkische Saale), durchs Kaskadental, rechter Zufluss der Fränkischen Saale bei der Einöde Altenburgerhaus der Stadt Kissingen im Landkreis Kissingen, Bayern 
 Ilgenbach, zumindest lokaler Name des Holderbach (Jagst) (zur Jagst) bis zum Zufluss des Kalten Brunnenbachs an den Brückleswiesen, Stadt Langenburg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Ilgenbach (Lieser), rechter Zufluss der Lieser bei Großlittgen im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz.
 Ilgenbach (Murg), rechter Zufluss der oberen (Nordschwarzwälder) Murg im Teilort Mitteltal der Gemeinde Baiersbronn im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Ilgenbach (Rems), rechter Zufluss der Rems in der Kleinstadt Lorch im Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Orte:
 Ilgenbach (Baiersbronn), Weiler der Gemeinde Baiersbronn im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Ilgenbach (Langenburg), Wüstung auf der Gemarkung der Kleinstadt Langenburg im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Gilgenbach